Кибитка — многозначный термин:

Транспортное средство 
 Кибитка — крытая или с верхом повозка или сани
  — гнутый верх повозки, крыша на дугах

Жилище 
 Кибитка — жилище кочевников — крытая повозка
 Кибитка — .
 Кибитка — небольшой дом глинобитный или из сырцового кирпича в Средней Азии

Головной убор 
 Шляпа «кибитка» — женский головной убор периода Реставрации

Примечания